est le nom de l’organisation maléfique du quatrième arc de la série Sailor Moon, créée par Naoko Takeuchi. Leur quartier général a la forme d’un cirque. Dirigé par Zirconia, une nécromancienne qui agit pour le compte de Queen Nehelennia, le Dead Moon Circus a l’intention de tuer Sailor Moon et ses amies afin de prendre possession de la Terre.

Présentation 

Les ennemis du Dead Moon Circus profitent d’une éclipse solaire pour s’infiltrer dans tout Tokyo. Le cirque est dirigé par Zirconia, qui agit au nom de Queen Nehelennia, coincée dans un miroir. Zirconia recherche le , ou le Cristal d’or en français, qui permettrait de libérer Queen Nehelennia afin qu’elle puisse prendre possession de la Terre.

Dans le manga, le cirque ressemble davantage à un bateau volant, en forme de coquillage. Il est très bien intégré à la ville et ouvre une zone commerçante et une fête foraine à sa proximité. Néanmoins, le quartier où il s’est établi se dégrade peu à peu et les habitants sont en proie à de nombreux cauchemars. Les ennemis recherchent le , qui est l’équivalent du Cristal d’argent de Sailor Moon. Celui-ci leur permettrait de prendre possession de la Terre et de contrer les attaques de Sailor Moon. Le  est caché dans le cœur de Mamoru Chiba, le prince de la Terre. Dès lors que le cirque fait son apparition, le jeune homme tombe malade et une rose noire lui pousse à l’intérieur de la poitrine.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, le cirque semble invisible aux yeux des habitants de Tokyo. Dans cette adaptation, le Cristal d’or est détenu par Helios, le gardien de l’Élysion. Le jeune homme est capturé par le Dead Moon Circus, mais scinde son âme de son corps. Celle-ci prend la forme de Pégase et se réfugie dans le rêve le plus pur. La corne de Pégase est en réalité le Cristal d’or et c’est Chibiusa qui a recueilli le cheval ailé. Zirconia recherche activement le possesseur de ce rêve si pur et délègue les opérations à l’Amazon Trio et à l’Amazones Quartet.

Membres

Queen Nehelennia 

 Voix japonaise : Yoshiko Sakakibara (Sailor Moon), Nanao (Sailor Moon Eternal) 
 Voix françaises : Virginie Ogouz (Sailor Moon), Céline Duhamel (Sailor Moon, saison 5),  Audrey Sourdive (Sailor Moon Eternal) 

 est la souveraine qui règne sur Dead Moon Circus. Elle se distingue par ses yeux clairs en amande, ses longs cheveux noirs et une longue robe violette, noire et blanche.

Dans le manga, Queen Nehelennia apparaît pour la première fois dans le chapitre 40. Elle est une de nombreuses facettes de l’ennemi final de la série, Chaos. C’est aussi l’alter ego de Queen Serenity. Queen Nehelennia incarne les ténèbres et les cauchemars, tandis que Queen Serenity représente la lumière et les rêves. Il y’a , avant la destruction du Silver Millenium par le Dark Kingdom, Queen Nehelennia habitait dans les confins reculés de la Lune. S’imposant aux célébrations pour la naissance de Princess Serenity, elle fait vœu de s’installer dans le royaume du Silver Millenium. Mais Queen Nehelennia souhaite le recouvrir de ténèbres maléfiques et Queen Serenity la scelle pour toujours dans un miroir. Avant d’être totalement enfermée dans sa prison, Queen Nehelennia lance une malédiction sur Princess Serenity et lui promet qu’elle mourra avant d’accéder au trône. Depuis son miroir, Queen Nehelennia prétend être la véritable reine du Silver Millenium et, de fait, être la souveraine de la Terre. Elle forme son propre royaume, une sorte de cirque habité par des êtres bizarres, Dead Moon Circus. Elle crée Zirconia et détecte l’énergie stellaire des quatre futures gardiennes de Sailor Chibi Moon, le Sailor Quartet, et les manipule. Profitant d’une éclipse solaire, elle s’introduit sur Terre et remplit le royaume de l’Élysion, qui est le cœur de la Terre, avec des cauchemars. Queen Nehelennia cherche à tuer l’héritière du Silver Millenium et à s’emparer du Cristal d’argent. Mais elle est finalement anéantie par Sailor Moon, qui se transforme pour la première fois en Eternal Sailor Moon.

Dans le dessin animé de 1992, Queen Nehelennia apparaît pour la première fois dans l’épisode 148. Elle est la reine du royaume de la Nouvelle Lune, un astéroïde qui est en orbite autour de la Lune. Malgré la présence de sa cour, Queen Nehelennia souffre d’une grande solitude. Alors, elle passe des heures devant un grand miroir et elle tombe finalement amoureuse de son propre reflet. En grandissant, elle devient une superbe jeune femme et son rêve est de rester jeune pour l’éternité. Elle demande au miroir si elle restera belle pour toujours, mais son reflet ne montre qu’une vieille femme laide et difforme. Elle dévore alors les Miroirs des rêves des habitants de son royaume afin de rester jeune, et créé ainsi les êtres bizarres du cirque Dead Moon. Queen Nehelennia n’est bientôt plus entourée que par des monstres. Elle apprend alors l’existence du , qui lui permettrait de régner sur la Lune et sur la Terre. Helios, le gardien du cristal, lui fait face et lui dit que seul un être au rêve magnifique peut toucher le . Queen Nehelennia est en effet immédiatement brûlée. Queen Serenity intervient alors et enferme la reine dans son miroir.  plus tard, à la faveur d’une éclipse solaire totale, Queen Nehelennia s’éveille et avec le Dead Moon Circus, envahit le royaume de l’Elysion et enlève Helios. Malheureusement pour elle, le jeune homme utilise son pouvoir d’ubiquité pour se transformer en Pégase et se cache avec le Cristal d’or dans un Miroir des rêves doré. Queen Nehelennia créé Zirconia, une créature qui n’est en fait qu’une projection de sa véritable apparence, laide et difforme. Sentant l’extraordinaire pouvoir de l’Amazones Quartet, elle manipule les quatre jeunes filles pour qu’elle trouve le possesseur du Miroir des rêves doré. Mais l’Amazones Quartet échoue et Nehelennia comprend que c'est en Sailor Chibi Moon que se cache Pégase. Elle s’empare finalement du , mais celui-ci lui échappe à la faveur d'une trahison de l’Amazones Quartet, qui comprend finalement qu’elles ont toutes été manipulées par Nehelennia. Sailor Moon et Sailor Chibi Moon font appel aux rêves des habitants de la Terre et utilise le Cristal d’or pour détruire le Dead Moon Circus. Queen Nehelennia s’en sort indemne et s’empare de Sailor Chibi Moon. La reine constate alors qu’elle est devenue à l’image de son pire cauchemar, une vieille femme laide et difforme. Une relique de son ancien cirque la conduit alors vers la Nouvelle Lune, où elle s’apprête à vivre de nouveau seule. Elle jette Sailor Chibi Moon dans le vide et Nehelennia s’enferme dans un miroir, acceptant la solitude en échange de la beauté éternelle.

Mais le repos est de courte durée pour Queen Nehelennia qui est éveillée par Sailor Galaxia. Celle-ci brise le miroir de la reine maléfique et lui suggère de se venger de ses ennemies. Les nombreux éclats du miroir brisé retombent sur Terre et créent des ennemies, répliques de Queen Nehelennia. Mamoru reçoit un fragment de miroir dans l’œil et la reine le capture, bien décidée à faire souffrir Sailor Moon. Toutes les guerrières partent à sa poursuite, mais sont toutes faites prisonnières les unes après les autres. Sailor Moon comprend alors la détresse et la solitude de Queen Nehelennia et se transforme finalement en Eternal Sailor Moon. Grâce à ses pouvoirs, elle parvient à changer le passé pour que Queen Nehelennia ne souffre plus jamais de solitude.

Zirconia 
 Voix japonaise : Hisako Kyōda (Sailor Moon), Naomi Watanabe (Sailor Moon Eternal) 

 Voix française : Philippe Ogouz (Sailor Moon), Pascale Jacquemont (Super S spécial), Céline Monsarrat (Sailor Moon Eternal) 

 est une nécromancienne et meneuse du cirque Dead Moon. Elle ressemble à une vieille sorcière : elle a le teint grisâtre, des yeux rouges et a des mandibules. Elle porte une longue robe violette sur laquelle est dessiné un visage menaçant, en noir. Sa tête est coiffée d’un chapeau blanc. Elle ne se sépare jamais de son sceptre, sur lequel se pose Zircon, un œil affublé de deux ailes.

Dans le manga, Zirconia apparaît dans le chapitre 39. Elle dirige l’Amazones Quartet. La présence des guerrières Sailor contrarie ses plans, car elles pourraient empêcher les ténèbres de s’installer sur Terre. Elle ordonne alors à ses esclaves de tuer Sailor Moon et ses amies en les offrant en pâtures à leur plus grand cauchemar. Mais les quatre jeunes filles de l’Amazones Quartet sont plutôt rebelles et finissent par être délivrées de l’emprise de Queen Nehelennia. Zirconia en profite pour enfermer l’Amazones Quartet dans leurs gemmes et sceller Sailor Chibi Moon et Sailor Saturn dans des éclats de miroir brisé. Elle confie leurs vies à Queen Nehelennia, avant de piéger les autres guerrières Sailor dans le monde des cauchemars. Elle fait croire à Sailor Moon que toutes les guerrières sont mortes, et réciproquement. Heureusement, Tuxedo Mask parvient à les sortir de leur torpeur et toutes les guerrières s’unissent pour lancer l’attaque « Sailor Planet Power Meditation! ». Zirconia s’enfuit à travers le miroir de Queen Nehelennia, suivie de près par Sailor Moon. Mais la guerrière ne trouve plus que la reine maléfique, Zirconia ayant fusionné avec Nehelennia.

Dans le dessin animé de 1992, Zirconia apparaît dans l’épisode 128. Elle dirige l’Amazon Trio, puis l’Amazones Quartet afin qu’ils recherchent le miroir des rêves dans lequel est susceptible de se cacher Pégase. Elle se sert de Zircon pour prendre en photo les victimes potentielles. Devant les échecs successifs de l’Amazon Trio, elle envoie un Lémure tuer les trois membres du groupe. Mais l’Amazones Quartet échoue à son tour et Zirconia capture Chibiusa, comprenant que son rêve abrite Pégase. Elle l’offre à Queen Nehelennia et part combattre les guerrières Sailor. Zirconia est mise en difficulté et demande l’aide de l’Amazones Quartet. Mais les quatre filles trahissent Zirconia et la nécromancienne disparaît quand Nehelennia brise le miroir qui l’enfermait et la désintègre.

Amazon Trio 

L’ sont des subalternes du Dead Moon Circus.

Dans le manga, ils sont créés par l’Amazones Quartet, à partir d’animaux. Ils manipulent alors les guerrières afin de leur faire vivre leur pire cauchemar, mais sont vaincus systématiquement.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, ils doivent chercher une personne aux rêves merveilleux, capables d’abriter un miroir où se réfugie Pégase. Mais leurs échecs successifs excèdent Zirconia. Elle leur révèle alors qu’ils ne sont que des animaux transformés en hommes, et qu’ils ne possèdent aucun rêve, aucune âme. Alors qu’ils manquent d’être tués par un Lémure, Sailor Chibi Moon invoque Pégase, qui leur offre un miroir des rêves. Il les conduit alors dans la forêt de Cristal, où un jour ils renaîtront en humains dotés d’un rêve merveilleux.

Fish Eye 
 Voix japonaise : Akira Ishida (Sailor Moon), Aoi Shōta (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Agnès Gribe (Sailor Moon), Jessie Lambotte (Super S spécial), Yoann Sover (Sailor Moon Eternal) 

 est un homme efféminé au costume bleu et aux cheveux verts. Son genre a été changé dans la plupart des adaptations hors du Japon, pour le faire passer pour une femme. Fish Eye a un goût certain pour le travestissement et a été créé à partir d’un poisson.

Dans le manga, Fish Eye apparaît dans le chapitre 39. Il comprend, grâce à son miroir, qu’Ami Mizuno est Sailor Mercury. Dans le chapitre 40, Ami décide d’enquêter sous le chapiteau du Dead Moon Circus et se fait convaincre par Palla Palla d’acheter un poisson, qui n’est d’autre que Fish Eye sous sa forme originelle. Ami place l’animal dans un aquarium dans sa chambre. Dès qu’elle s’endort, Ami tombe en proie aux cauchemars provoqués par Fish Eye. Mais la jeune fille comprend qu’elle est manipulée et se transforme en guerrière. Fish Eye est affaibli par Sailor Mercury, avant d’être tué par Sailor Moon et Sailor Chibi Moon.

Dans le dessin animé de 1992, Fish Eye apparaît dans l’épisode 128. Il est un homme homosexuel, qui préfère draguer les victimes masculines. Un jour, il doit extraire le miroir des rêves de Mamoru pour vérifier si celui-ci ne contient pas Pégase. Fish Eye a le coup de foudre pour le jeune homme et lui demande pourquoi il est amoureux d’Usagi. Mamoru lui explique qu’Usagi possède des rêves merveilleux. Fish Eye comprend qu’il n’aura aucune chance puisque, créature créée à partir d’un poisson, il ne possède pas de miroir des rêves. Déprimé, Fish Eye se perd dans ses pensées et est finalement recueilli par Usagi. Là, il surprend Chibiusa discuter avec Pégase et comprend qu’elle est celle qui possède le miroir qui abrite sa cible. Fish Eye retourne au Dead Moon Circus avertir Zirconia, mais la nécromancienne n’a plus confiance en son esclave. À la place, elle lui ordonne de voler le miroir des rêves d’Usagi. Fish Eye refuse et Zirconia envoie Hawk’s Eye faire son travail. Tiger’s Eye le suit et Fish Eye pour les en empêcher. Zirconia envoie un Lémure tuer l’Amazon Trio et le miroir des rêves d’Usagi est brisé. Alors, avec ses amis, il décide d’utiliser ses pouvoirs pour le restaurer. Fish Eye meurt, et retourne sous sa forme primitive de poisson. Mais son altruisme est récompensé par Pégase qui décide de le doter d’une âme et lui assure une future renaissance en tant que véritable être humain.

Tiger's Eye 
 Voix japonaise : Ryotaro Okiayu (Sailor Moon), Satoshi Hino (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Bruno Méyère (Super S spécial), Stéphane Ronchewski (Sailor Moon Eternal) 

 est un bel homme aux longs cheveux orange. Il est créé à partir d’un tigre.

Dans le manga, Tiger’s Eye apparaît dans le chapitre 39. c’est un tigre du cirque, transformé en homme par l’Amazones Quartet. Son objectif est de tuer Sailor Mars. Dans le chapitre 41, Palla Palla attire Rei dans le palais des glaces, situé sur la fête foraine du cirque Dead Moon. Là, Tiger’s Eye tente de séduire la jeune fille, mais échoue et retourne sous sa forme animale après avoir été touchée par un ‘’o-fuda’’. Mais Palla Palla manipule une nouvelle fois Rei qui utilise finalement sa nouvelle transformation, « Mars Crystal Power, Make Up! » et sa nouvelle attaque, « Mars Flame Sniper! » pour tuer Tiger’s Eye.

Dans le dessin animé de 1992, Tiger’s Eye apparaît dans l’épisode 128. Il est un séducteur qui aime les jeunes filles. Il choisit systématiquement ses cibles en fonction de leur beauté et de leur jeunesse. Il échoue à trouver le miroir des rêves qui contient Pégase et Zirconia ordonne à l’Amazones Quartet de le tuer. Comme pour Fish Eye, il meurt après avoir donné sa vie pour Usagi et Pégase le dote finalement d’une âme.

Hawk's Eye 
 Voix japonaise : Toshio Furukawa (Sailor Moon), Toshiyuki Toyonaga (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Olivier Destrez (Sailor Moon), Adrien Solis (Super S spécial), Olivier Podesta (Sailor Moon Eternal) 

 est un homme aux cheveux roses. Il est créé à partir d’un faucon.

Dans le manga, Hawk’s Eye apparaît dans le chapitre 39. Il pour mission de tuer Sailor Jupiter. Dans le chapitre 42, il se travestit en femme et se fait passer pour une vendeuse de produits exotiques pour mieux l’accoster. Il lui offre une bague en amazonite et celle-ci commence à faire cauchemarder Sailor Jupiter. La guerrière prend finalement conscience qu’elle est manipulée et le tue grâce à son attaque « Jupiter Oak Evolution! »

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Hawk’s Eye apparaît dans l’épisode 128. Il préfère choisir des victimes féminines d’un certain âge. Il a pour mission de trouver le miroir des rêves qui abrite Pégase. Comme pour Fish Eye, il meurt après avoir donné sa vie pour Usagi et Pégase le dote finalement d’une âme.

Amazones Quartet 

L’ est un groupe de quatre jeunes filles, subordonnées au cirque Dead Moon.

Dans le manga, les quatre filles de l’Amazones Quartet sont les futures protectrices de Sailor Chibi Moon, à l’instar des guerrières du système solaire interne pour Sailor Moon. Leurs âmes étaient placées en attente dans la jungle amazonienne. Mais Queen Nehelennia, comprenant leur destin, décide d’interférer et d’en faire ses sbires.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, l’Amazones Quartet apparaît dès l’épisode 150. Elles sont un groupe de jeunes filles qui refusent de grandir et de devenir adultes de peur de perdre leurs rêves et leur innocence d’enfant. Queen Nehelennia leur promet une enfance éternelle en enfermant leurs rêves dans une gemme. Elles ont le devoir de retrouver le miroir doré qui abrite Pégase. Zirconia finit par capturer Chibiusa et retrouve Pégase. Mais l’Amazones Quartet décide de kidnapper le cheval pour jouer avec lui. En guise de représailles, Zirconia leur ordonne de lui redonner leurs pouvoirs, ce qui entraînerait la mort des jeunes filles. Au contraire, l’Amazones Quartet décide de trahir la nécromancienne et de briser leur gemme, acceptant ainsi de devenir des adultes. Elles aident finalement Sailor Moon en volant le  à Queen Nehelennia et en le remplaçant par un ananas.

Cere Cere 
 Voix japonaise : Yuri Amano (Sailor Moon), Reina Ueda (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Sylvie Jacob (Sailor Moon), Sarah Marot (Sailor Moon Eternal) 

 est la trapéziste du cirque Dead Moon. Elle a des cheveux roses séparés en deux nattes. Elle a des nœuds jaunes dans les cheveux. Son homologue est Sailor Venus. C’est la meneuse de l’Amazones Quartet. Elle est plutôt mature et féminine. Son nom vient de la planète naine Cérès et de la déesse romaine Cérès. Dans le manga, Cere Cere est en réalité Sailor Ceres, la future gardienne de Sailor Chibi Moon.

Palla Palla 
 Voix japonaise : Machiko Toyoshima (Sailor Moon), Sumire Morohoshi (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Francine Lainé (Sailor Moon),  Clara Soares (Sailor Moon Eternal) 

 est la jongleuse du cirque Dead Moon. Sa couleur est le bleu, elle est l’équivalent de Sailor Mercury. Son nom vient de l’astéroïde Pallas et de la déesse romaine Pallas Athéna. Dans le manga, Palla Palla est en réalité Sailor Palla, la future gardienne de Sailor Chibi Moon.

Jun Jun 
 Voix japonaise : Kumiko Watanabe (Sailor Moon), Yuuko Hara (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Amélie Morin (Sailor Moon),  Audrey Sourdive (Sailor Moon Eternal) 

 est l’acrobate du cirque Dead Moon. Ses cheveux sont verts et elle porte un pantalon blanc. Son nom vient de l’astéroïde Junon et de la déesse romaine Junon. Jun Jun est en réalité une des gardiennes protectrices de Sailor Chibi Moon, sa vraie identité est Sailor Juno. Son homologue est Sailor Jupiter. Dans le dessin animé de 1992, elle est présentée comme un garçon manqué, qui porte régulièrement une veste en cuir de motard.

Ves Ves 
 Voix japonaise : Junko Hagimori (Sailor Moon), Rie Takahashi (Sailor Moon Eternal) 
 Voix française : Virginie Ogouz (Sailor Moon), Zina Khakhoulia (Sailor Moon Eternal) 

 est la dompteuse d’animaux du cirque Dead Moon. Elle est nommée d’après l’astéroïde Vesta et la déesse romaine Vesta. Ses cheveux et son costume sont rouges. Elle porte deux grosses boucles d’oreille en or qui lui recouvrent le pavillon. C’est la seule membre de l’Amazones Quartet à porter une tresse. Son homologue est Sailor Mars. Elle est plutôt colérique et elle possède un fouet. Dans le manga, Ves Ves est en réalité Sailor Vesta, une gardienne protectrice de Sailor Chibi Moon.

Notes et références

Notes

Références 
 
 
 
 Sailor Moon SuperS (1995) de Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 128 à 166
 Sailor Moon Sailor Stars (1996) de Takuya Igarashi, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 167 à 172

Personnage de Sailor Moon
Méchant de fiction